T38 či T-38 může být:
 T-38 (tank) – sovětský obojživelný tank
 Northrop T-38 Talon – americký nadzvukový proudový cvičný letoun